Дэниел Мендельсон (Daniel Mendelsohn; род. 16 апреля 1960, Лонг-Айленд, Нью-Йорк) — американский писатель и литературный критик, эссеист и переводчик. Доктор философии, профессор Бард-колледжа, член Американского философского общества (2006) и Американской академии искусств и наук (2012).

Биография 
Окончил Виргинский университет (бакалавр классики summa cum laude). В Принстонском университете получил степени магистра и доктора философии по классике, являлся там Меллонским фелло. Впервые выступил в печати в 1991 году. После получения в 1994 году докторской степени перебрался в Нью-Йорк, где начал журналистскую карьеру, публиковался в частности в New Yorker, New York Times, New York, New York Review of Books, Nation, Esquire, Paris Review. C 2000 по 2002 год сотрудничал с New York Magazine в качестве еженедельного книжного критика. Также с 2000 года регулярно выступает на страницах New York Review of Books. Ещё он пишет о путешествиях для Travel + Leisure, где ныне также редактор. Преподаёт литературу в Бард-колледже, в котором состоит именным профессором (Charles Ranlett Flint Professor of Humanities). Проживает в Гудзонской долине (Нью-Йорк).

Награды и отличия 
 NBCC  (2000)
 George Jean Nathan Award for Dramatic Criticism (2002)
 Стипендия Гуггенхайма (2005)
 Премия Национального круга книжных критиков в категории Memoir/Autobiography (2006)
 Финалист премии Национального круга книжных критиков в категории Criticism (2012)
 Harold D. Vursell Memorial Award Американской академии искусств и наук (2014)
 Медаль Джеймса Мэдисона Принстона (2018)
  (2018)
 PEN Harry Vursell Prize for Prose Style
 Barnes and Noble Discover Prize

Книги 
 The Elusive Embrace (1999) — Лучшая книга года по версии Los Angeles Times и New York Times Notable Book года
 Gender and the City in Euripides’ Political Plays (2002)
 The Lost: A Search for Six of Six Million (HarperCollins, 2006; переведена более чем на 15 языков) — отмечена премией Национального круга книжных критиков в категории Memoir/Autobiography, National Jewish Book Award, французской премией Медичи (2007) и др.
 How Beautiful It Is and How Easily It Can Be Broken (2008) — Publishers Weekly Best Book of the Year
 Waiting for the Barbarians: Essays From the Classics to Pop Culture (2012)
 An Odyssey: A Father, a Son, and an Epic (2017) — вошла в шорт-лист , называлась Лучшей книгой года по версии NPR, Newsday, Library Journal, The Christian Science Monitor, Kirkus

Примечания

Ссылки 
 
 Бард-колледж
 Interview with Daniel Mendelsohn, Yad Vashem website (англ.)

Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
доктора философии